X1, X-1, X.1 ou X01 peut faire référence à :

Architecture 
 Haus X1, une maison à Cologne, œuvre de l’architecte Peter Neufert.

Automobile 
 BMW X1, une automobile de type crossover de BMW.

Criminologie 
 Témoin X1 durant l'affaire Dutroux.

Domaine militaire 
 Bell X-1, un avion expérimental américain ;
 , un sous-marin expérimental de la Royal Navy ;
 , un sous-marin de poche de l'United States Navy.

Informatique et télécommunications 
 Sharp X1, une série d'ordinateurs personnels ;
 X.1, Catégories d'utilisateurs du service international et catégories d'accès des réseaux publics de données et des réseaux numériques à intégration de services, selon la liste des normes de l'Union internationale des télécommunications.

Musique 
 Bell X1, un groupe de rock irlandais formé en 1999 ;
 X1, un boys band sud-coréen formé en 2019 par l'émission Produce X 101.

Science 
Astronomie
 Nom X-1, la source de rayons X la plus brillante d'une constellation ou d'une galaxie donnée (voir Désignation des sources de rayons X), parmi lesquelles :
 Cygnus X-1, une binaire X à forte masse abritant un trou noir ;
 Scorpius X-1, la première source de rayons X découverte ;
 Vela X-1, une étoile à neutrons parmi les plus massives connues ;
 LMC X-1, la source de rayons X la plus intense du Grand Nuage de Magellan abritant elle aussi un trou noir ;
 Monoceros X-1, une autre binaire X à forte masse abritant un trou noir.
 X1, peut faire référence à plusieurs comète :
 C/1743 X1 (Grande comète de 1744), une comète non périodique ;
 C/1927 X1 (Skjellerup-Maristany), une comète non périodique ;
 C/2010 X1 (Élénine), une comète à longue période ;
 P/2019 X1 (Pruyne), une comète à courte période.

Médecine
 Exposition à un feu non maîtrisé, hors d'un bâtiment ou d'un ouvrage (X01), d’après la classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres